Upperton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Upperton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Upperton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex